Чемпионаты Словакии среди мужчин проводятся с 1924 года. С 1939 по 1944 гг. проводились чемпионаты Словацкой республики. Чемпионаты независимой Словакии проводятся с 1993 г.

Женские чемпионаты Словакии проводятся с 1993 года.

Хронологическая таблица

Мужские чемпионаты

Чемпионаты Словакии в составе Чехословакии

Чемпионаты Словацкой республики

Чемпионаты независимой Словакии

Женские чемпионаты

См. также 
 Командный чемпионат Словакии по шахматам

Примечания 

Словакия